CFA — абревіатура, яка має такі варіанти її розшифрування:
 Cat Fanciers' Association — феліологічна організація.
 Chartered Financial Analyst — сертифікат фінансового аналітика.

Див. також 
 Cfa